Příjmení Šimčík nosí více významných osobností:

 Antonín Šimčík (* 1973) – český historik, muzeolog a pedagog
 Antun Šimčík (1893–1970) – kulturní historik, redaktor, knihovník a žurnalista
 Pavel Šimčík (* 1977) – český divadelní, filmový a televizní herec